Gravlund är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Peder Gravlund - sångare
 Thorkild Gravlund - författare

Efternamn